Christusdorn, oder Christdorn kann bedeuten:

die Pflanzenart Paliurus spina-christi, siehe Christusdorn (Paliurus)
die Pflanzenart Ziziphus spina-christi, siehe Syrischer Christusdorn
die Pflanzenart Euphorbia milii, siehe Christusdorn (Euphorbia)
die Pflanzenart Gleditsia triacanthos, siehe Amerikanische Gleditschie
die Pflanzengattung Crataegus, siehe Weißdorn
die Pflanzenart Ilex aquifolium, siehe Europäische Stechpalme